Adam Nelson (atleet) : Amerikaans kogelstoter
 Adam Nelson (acteur) : Amerikaans acteur